

Arte
Ballerina indica una generica ballerina di una compagnia di balletto.

Calzature
Ballerina – tipo di scarpa

Cinema
Ballerina – film svedese del 1950 diretto da Ludwig Berger
Ballerina – film danese del 1965 diretto da Norman Campbell
Ballerina – film franco-canadese del 2016 diretto da Eric Summer ed  Éric Warin.

Musica
Ballerina – traccia dell'album Astral Weeks di Van Morrison del 1968
Ballerina – album di Lena Biolcati del 1987
Ballerina – album di Angelo Branduardi del 2003
Ballerina – singolo di Vilma Alina del 2018
Ballerina – singolo di Malou Prytz del 2020

Zoologia
Ballerina – nome comune degli uccelli passeriformi del genere Motacilla

Pagine correlate
Ballerine